Química: Símbol del tecneci.
 Medicina: Abreujatura de tomografia computada.
 Dret:Tribunal Constitucional d'Espanya
 Política:Tierra Comunera
 Informàtica: Tecnologies del coneixement